Dasylabris — род ос-немок из подсемейства Dasylabrinae.

Распространение 
Старый Свет. В Палеарктике около 60 видов, преимущественно в аридных районах. Афротропика. Ориентальная область. В Европе около 15 видов. Для СССР указывалось около 30 видов.

Описание 
Мелкие и среднего размера пушистые осы (5—19 мм). Передние крылья тёмные. Брюшко со светлыми перевязями. Глаза округлые, неувеличенные. 1-й сегмент брюшка узловидный, сужен на заднем крае. Опушенные бороздки расположены на боках 2-го тергита брюшка.

Систематика 
Один из крупнейших родов ос-немок. Более 60 видов в Палеарктике, более 80 в Афротропике и 6 в Ориентальной области. В Палеарктике выделяют 4 подрода.

 Род Dasylabris
 подрод Baltilla Lelej, 1976
 Dasylabris adagirica Invrea, 1953
 Dasylabris adversa Skorikov, 1935
 Dasylabris arabica (Olivier, 1811)
 Dasylabris bicolor (Pallas, 1771)
 Dasylabris crassa (Klug, 1829)
 Dasylabris gobicola Skorikov, 1935
 Dasylabris hazara Lelej, 1980
 Dasylabris kiritshenkoi Skorikov, 1935
 Dasylabris koenigi Radoszkowski, 1888
 Dasylabris kozlovi Skorikov, 1935
 Dasylabris mesomelaena Bischoff, 1921
 Dasylabris miranda Lelej, 1976
 Dasylabris olivieri (Sichel et Radoszkowski, 1870)
 Dasylabris pavlovskyi Skorikov, 1935
 Dasylabris przewalskii Lelej, 1976
 Dasylabris tingitana (André, 1903)
 подрод Craspedopyda Lelej, 1976
 Dasylabris desertorum (Radoszkowski, 1865)
 Dasylabris manderstiernii (Radoszkowski, 1865)
 подрод Dasylabris Radoszkowski, 1885
 Dasylabris andrei Mercet, 1903
 Dasylabris angelae Suárez, 1959
 Dasylabris atrata (Linnaeus, 1767)
 Dasylabris bucharensis Skorikov, 1935
 Dasylabris canariensis Suárez, 1970
 Dasylabris cinerescens (Olivier, 1811)
 Dasylabris crenata (Radoszkowski, 1865)
 Dasylabris egregia (Klug, 1835)
 Dasylabris garciamerceti Suárez, 1962
 Dasylabris iberica Giner 1942
 Dasylabris intermedia Skorikov, 1935
 Dasylabris juxtarenaria Skorikov, 1935
 Dasylabris kondarensis Lelej, 1985
 Dasylabris kruegeri Invrea, 1953
 Dasylabris lybica Invrea, 1940
 Dasylabris maura (Linnaeus, 1758)
 Dasylabris mitra Lelej, 1980
 Dasylabris mixta (André, 1903)
 Dasylabris mongolica (Radoszkowski, 1861)
 Dasylabris pseudomongolica Ovchinnikov, 2002
 Dasylabris sarafschani (Radoszkowski, 1877)
 Dasylabris siberica (Christ, 1791)
 Dasylabris skorikovi Lelej, 1971
 Dasylabris wahrmani (Invrea, 1965)
 Dasylabris zarudnyi Lelej, 1985
 подрод Inbaltilla Lelej, 1976
 Dasylabris anceps (Radoszkowski, 1877)
 Dasylabris biblica Invrea, 1950
 Dasylabris defecta (André, 1903)
 Dasylabris erronea Lelej, 1985
 Dasylabris gussakovskii Skorikov, 1935
 Dasylabris indra Lelej, 1980
 Dasylabris jacobsoni Skorikov, 1935
 Dasylabris lugubris (Fabricius, 1804)
 Dasylabris lyuateyi Invrea, 1953
 Dasylabris miogramma Skorikov, 1935
 Dasylabris paupertina Skorikov, 1935
 Dasylabris popovi Skorikov, 1935
 Dasylabris regalis (Fabricius, 1793)
 Dasylabris shelkovnikovi Lelej, 1985
 Dasylabris stenothoracica Skorikov, 1935
 Dasylabris zimini Skorikov, 1935
 Dasylabris zonsteini Ovchinnikov, 2002

Виды Европы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Другие виды

Примечания

Литература 
 Лелей А. С. (1985). Осы-немки (Hymenoptera, Mutillidae) фауны СССР и сопредельных стран. Л.: Наука. 1985. 268 с.
 Лелей А. С. (2002). Каталог ос-немок (Hymenoptera, Mutillidae) Палеарктической области. — Владивосток: Дальнаука, 2002. — 171 с.

Ссылки 
 Список видов рода на www.biolib.cz

Осы-немки
Роды перепончатокрылых